

Persone 
Rose Marie (1923-2017) – attrice statunitense
Rose-Marie – cantante e attrice nordirlandese

Musica 
Rose Marie – brano musicale del 1955 di Slim Whitman

Operetta e cinema 
Rose Marie – operetta di Rudolf Friml e Herbert Stothart
Rose Marie – adattamento cinematografico dell'operetta, con Jeanette MacDonald e Nelson Eddy
Rose Marie – film del 1954 diretto da Mervyn LeRoy
Rose-Marie – film del 1928 diretto da Lucien Hubbard, con Joan Crawford

Altro 
Rose Marie - nome proprio di persona femminile